Exeter steht für folgende Orte:

 Exeter, Hauptstadt der Grafschaft Devon, Großbritannien
 Exeter (New South Wales), Australien
 Exeter (South Australia), Australien
 Exeter (Tasmanien), Australien
 Exeter (Ontario), Kanada
 Exeter (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Exeter (Federalsburg, Maryland), NRHP-ID: 78001448
 Exeter (Leesburg, Virginia), NRHP-ID: 73002032

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Exeter (Kalifornien)
 Exeter (Illinois)
 Exeter (Maine)
 Exeter (Missouri)
 Exeter (Nebraska)
 Exeter (New Hampshire)
 Exeter (New York)
 Exeter (Pennsylvania)
 Exeter (Rhode Island)
 Exeter (Ort, Wisconsin), im Green County
 Exeter (Wisconsin), Town(ship) im Green County

 Exeter Township (Berks County)
 Exeter Township (Luzerne County)
 Exeter Township (Wyoming County)

Exeter bedeutet ebenfalls:
 Phillips Exeter Academy, eine Privatschule in den USA
 University of Exeter, eine britische Universität in der Grafschaft Devon.
 Exeter College ein College in Oxford, Großbritannien.
 HMS Exeter, mehrere Schiffe der Royal Navy mit diesem Namen
 Exeter-Punkt, einer der ausgezeichneten Punkte eines ebenen Dreiecks